Ви́ктор Лапши́н: 
 Лапшин, Виктор Макарович (1924—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Лапшин, Виктор Михайлович (1944—2010) — русский поэт, переводчик.